Integrated language environement, Ambiente integrado de linguagens. No caso do sistema AS400,  trata-se de um ambiente, que permite a integração de várias linguagens de programação, como o RPG e COBOL, ou modulos de SQL400 por exemplo, que compilados, criam objectos que correm directamente no sistema operativo ou são chamadas a correr, pela linguagem de controlo do sistema, o CL.

Computadores